Калленбах — фамилия. Известные носители:
 Калленбах, Георг Готфрид (1805—1865) — немецкий искусствовед и историк архитектуры, известный также большим собранием сделанных им самим моделей замечательных строений.
 Калленбах, Герман (1871—1945) — южноафриканский архитектор, соратник Махатмы Ганди.
 Калленбах, Франц (1893—1944) — немецкий миколог.
 Калленбах, Юзеф (Йозеф Калленбах; 1861—1929) — историк польской литературы , профессор, доктор honoris causa Познанского университета.